De Echo (dagblad), een blad dat van 1881 tot 1912 in wisselende frequenties en onder verschillende benamingen uitkwam
 De Echo (weekblad), een huis-aan-huisblad dat gratis wordt bezorgd in de regio's Amsterdam en Rotterdam